Amphinome eolides är en ringmaskart som först beskrevs av Savigny in Lamarck 1818.  Amphinome eolides ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
eolides